Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 766 dans le monde.

 , dans certains départements, en France
 Route nationale 766 en France